Catenulostroma är ett släkte av svampar. Catenulostroma ingår i familjen Teratosphaeriaceae, ordningen Capnodiales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Catenulostroma